Elektorat − rodzaj państwa w Rzeszy Niemieckiej
 Elektorat − pojęcie socjologiczne